Kevin McHale ist der Name folgender Personen:

* Kevin McHale (Fußballspieler) (*  1939), englischer Fußballspieler
 Kevin McHale (Basketballspieler) (*  1957), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Kevin McHale (Schauspieler) (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger